NGC 3921 (другие обозначения — UGC 6823, IRAS11484+5521, MCG 9-20-9, KUG 1148+553, MK 430, 1ZW 28, ZWG 268.95, ZWG 269.7, VV 31, ARP 224, PGC 37063) — галактика в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В галактике находится ультраяркий рентгеновский источник.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

 

3921
Большая Медведица (созвездие)